The Englishman ist
 ein Beiname von Bartholomaeus Anglicus
 eine englische Zeitschrift, The Englishman (Zeitschrift)
 eine 1821 gegründete indische Zeitung, The Englishman (Zeitung)
 ein Filmdrama des Regisseurs Ian Sellar, The Englishman (2007)
 ein Alternativtitel des Films Adventurous Youth